

Patronymes 
Serebrennikov (masculin ; ) ou Serebrennikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Kirill Serebrennikov (1969-), cinéaste et metteur en scène de théâtre russe
 Sergueï Serebrennikov (1976-), footballeur ukrainien

Patronyme russe